Forbidden Desires est un vidéofilm américain réalisé par Thelonius Punk et sorti en 2008.

Synopsis 
Anna (Darian Caine) quitte la grande ville pour se retrouver au calme dans l'arrière pays. En ayant mis son petit ami à l'écart, elle se trouve entourée uniquement de ses bonnes copines. Elle est maintenant libre de réaliser ses plus profonds désirs lesbiens.

Fiche technique 
 Titre : Forbidden Desires
 Réalisateur : Thelonius Punk
 Scénario : Thelonius Punk, Darian Caine
 Société de production : Secret Key Motion Pictures
 Pays : 
 Langue : Anglais
 Genre : Érotique, romance saphique
 Format : Couleurs
 Durée :  ()
 Date de sortie :  :

Distribution 
 Darian Caine : Anne
  : une amie
 Keli Anderson : une amie
 Iris Blu : une amie
 Alexia Moore : une amie

Liens externes 
 
  Forbidden Desires sur The Encyclopedia of Lesbian Movie Scene

Film américain sorti en 2008
Film sorti directement en vidéo
Film érotique américain
Lesbianisme au cinéma
LGBT au cinéma aux États-Unis